Catedral de Christ Church, Catedral de la Santíssima Trinitat seu de la diòcesi de Dublín i Glendalough (Irlanda)
 Christ Church College, un dels col·legis més importants de la Universitat d'Oxford, Anglaterra 
 Christchurch, ciutat de Nova Zelanda a l'est de l'Illa Sud, en la província de Canterbury, al sud de la capital, Wellington